Il doppio del torneo di tennis Countrywide Classic 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Scott Lipsky e David Martin 7-6(5), 6-2.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Eric Butorac /  Jamie Murray (primo turno)

 Jeff Coetzee /  Wesley Moodie  (semifinali)
 Jordan Kerr /  Jim Thomas (quarti di finale)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 2007
ATP Tour 2007